Aymar de Valence peut se référer à plusieurs membres de la famille de Lusignan :
 Aymar de Valence (v. 1228-1260), évêque de Winchester ;
 Aymar de Valence (v. 1275-1324), comte de Pembroke.